Katanpää kan syfta på:

 Katanpää (halvö i Finland) – en halvö i landskapet Egentliga Finland
 Katanpää (minsvepare, 1942) – en finländsk minsvepare som tjänstgjorde mellan 1948 och 1959
 Katanpää-klassen – en klass av minröjningsfartyg
 Katanpää (minröjningsfartyg, 2012)